Tenna bezeichnet:

 Tenna GR, eine ehemalige Gemeinde im Bezirk Surselva, Kanton Graubünden, Schweiz
 Tenna (Trentino), eine Gemeinde im Trentino, Region Trentino-Südtirol, Italien
 Tenna (Fluss), ein Fluss in den Provinzen Ascoli Piceno und Fermo, in Italien
 Tenna (Ära), eine japanische Ära (Nengō)
 eine norwegische Fähre, siehe MM64FD